Благовещеская улица — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Благовещенская улица — улица в Вологде;
 Благовещенская улица — улица в Томске (Росинка).
 Благовещенская улица — бывшее название улицы Труда (1836—1923) в Санкт-Петербурге.